Молодёжный — посёлок в Быковском районе Волгоградской области России. Входит в Зелёновское сельское поселение.

География 
Посёлок расположен на левом берегу Волги (Волгоградского водохранилища), в Заволжье. Центр сельского поселения — посёлок Зелёный расположен в 2 километрах восточнее, по трассе путь составляет 3 км. Восточная граница посёлка проходит вдоль трассы .

Население

Инфраструктура 
Посёлок газифицирован, есть медучреждение, магазин. Посёлок обслуживается отделением почтовой связи 404067, расположенным в посёлке Зелёный. Школа упразднена.

История 
На 01 июля 1968 года посёлок входил в Быковский поселковый совет.

На основании решения Волгоградского облисполкома от 24 августа 1983 года № 24/539 в Быковском районе был образован в том числе и Побединский сельсовет с центром в посёлке Победа. В состав Побединского сельсовета были включены поселки: Победа, Зелёный, Молодёжный и хутор Солянка, которые были выведены из административного подчинения Быковского поселкового Совета.

На 01 ноября 1988 года посёлок входил Побединский сельсовет.

В соответствии с решением Волгоградского облсовета народных депутатов № 3/27 от 24 января 1992 года «Об изменении административно-территориального устройства Быковского района» в Быковском районе был образован Зелёновский сельсовет с административным центром в посёлке Зелёный за счет рузукрупнения Побединского сельсовета. В состав Зелёновского сельсовета были включены посёлки Зелёный и Молодёжный из состава Побединского сельсовета.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Быковского района